Franciaország
La Rivière, város Franciaországban, Gironde megyében
La Rivière, település Franciaországban, Isère megyében
La Rivière-Enverse, település Franciaországban, Haute-Savoie megyében
La Rivière-de-Corps, település Franciaországban, Aube megyében
La Rivière-Drugeon, település Franciaországban, Doubs megyében
La Rivière-Saint-Sauveur, település Franciaországban, Calvados megyében